es una obra de ficción del grupo artístico CLAMP que debutó como un manga en 1992 en la revista Asuka. Se trata del apocalíptico final que vivirá el mundo que todos conocemos. El destino está en manos de un chico de 15 años, de nombre Kamui Shirou, quien deberá decidir si quiere unirse a uno de los dos bandos. Unos pretenden darle una nueva oportunidad a la humanidad, manteniendo todo tal y como está, tras el Día Prometido en 1999. Otros, sin embargo, aseguran que el mundo se merece una revolución y que la humanidad ya no debe dominar la Tierra. Estos últimos anhelan que llegue la Batalla Final, con la que todo será devastado para empezar de nuevo.

El manga ha sido recopilado en 18 tomos, pero la trama no ha sido cerrada argumentalmente. Aun así y debido al clamor de los fanáticos, en 1996 las autoras de la polémica historia estrenaron una película del mismo nombre, pero que en Estados Unidos fue renombrada como X/1999, porque ya existía un cómic llamado simplemente X. El filme resume la obra sin llegar a dar respuestas a las tramas no concluidas en la serie. Tras una rápida presentación de los personajes, las sangrientas batallas a muerte, sin sentido aparente, se suceden de manera inevitable.

Fue en 2001 cuando la televisora WOWOW comenzó a emitir la esperada adaptación al anime, todo bajo la atenta mirada de CLAMP. Así debutó en la pantalla pequeña X (TV), serie de 24 episodios que le dio el esperado cierre argumental a la historia. Tiene diversos detalles en los que se diferencia con el manga, incluso hay personajes que no aparecen en la versión animada.

Finalmente, y paralelo al estreno del anime, se estrenó la OVA. Ésta tiene como protagonista a Kakyou, un vidente enamorado de la fallecida Hokuto en Tokyo Babylon y que circula por los sueños de los personajes en X. Temporalmente, esta OVA podría situarse como el capítulo 00 de la versión animada.

En España la película, el anime y el OVA fueron licenciados por Jonu Media y emitidos por el canal Buzz y por el canal Cuatro.

Argumento 
El fin del mundo está cerca. El rostro de un chico encapuchado sobre la Torre de Tokio es la recurrente visión que Hinoto ha percibido en sus sueños proféticos. El futuro de la humanidad está en las manos de ese joven, llamado Kamui. Hinoto está segura que ese muchacho es la esperanza para un mundo devastado. Por eso decide convocar a los Siete Sellos. Se trata de siete personas que durante toda su vida se han estado preparando para ser parte del clan de los Dragones del Cielo (Ten No Ryū). Ellos, antes que todo, deben encontrar a Kamui y convencerlo de unirse a su bando, quienes esperan que una vez llegado el día de la Batalla Final, el mundo y la humanidad tengan una nueva oportunidad, confiando en que los humanos podrán mejorar el planeta.

De Kamui poco se sabe. Él está por regresar a Tokio, seis años después, pues su madre se lo pidió antes de morir envuelta en llamas. En la capital de Japón, Kamui vivió cuando era pequeño. Allí tenía dos grandes amigos: los hermanos Fuuma y Kotori Monou. Sin embargo, tras la muerte de la madre de ellos (Saya), Kamui y su madre Tohru se van sin decir adiós.

A pesar de eso, Fuuma ha prometido siempre proteger a Kamui, pues una vez le salvó la vida a Kotori y ella siempre ha estado agradecida de su amigo. Lástima que al reincorporarse a la escuela se muestre muy esquivo y grosero con los hermanos Monou. Ninguno de los dos comprende el porqué de su actitud.

Paralelamente los Dragones del Cielo han comenzado a reunirse, porque la noticia que el Día Prometido está cerca solo ayuda para darse cuenta de que una serie de sucesos catastróficos están a punto de desencadenarse y todo es simplemente inevitable.

Por su parte, Kanoe (hermana menor de Hinoto), quien solo puede adentrarse en los sueños ajenos pero no puede ver el futuro, se entromete en las visiones de su hermana y convoca a los Siete Mensajeros, que son la contraparte de los Siete Sellos. Este grupo es conocido como los Dragones de la Tierra (Chi No Ryū) y su propósito es destruir todo lo establecido para que el mundo y la raza humana vivan una revolución total.

Los dos Kamui 
En una de sus visiones, Hinoto se da cuenta de que Kamui posee dos futuros. Por un lado, si se une a los Dragones del Cielo, según ella salvará al mundo y si se adhiere a los Dragones de la Tierra, simplemente lo destruirá. Es por eso que el destino del mundo está en sus manos. Pero su hermana Kanoe, se percata de un detalle esencial: existen dos Kamui. Debido a ese doble destino del muchacho, Kanoe se da cuenta de que el chico posee una estrella (o un alma) gemela. Cuando descubre de quién se trata no duda para intentar convencerlo de que se una a los Siete Mensajeros para conducir la renovación de la humanidad. Gracias a esto se produce el gran dilema personal que vivirá no solo Kamui sino el resto de los personajes, pues algunos conocerán muy de cerca a sus rivales e incluso los sentimientos comenzarán a aflorar. Sin darse cuenta un remolino de sucesos insospechados y muy dolorosos estarán a la orden del día.

Personajes

Dragones del Cielo 

Los  o Los Siete Sellos son un grupo de siete individuos que están destinados a enfrentarse a los Dragones de la Tierra en una batalla apocalíptica que se llevará a cabo en el día prometido para determinar el destino de la Tierra y la humanidad. Los Dragones del Cielo ideológicamente representan la creencia del acuerdo entre el hombre y la naturaleza puede y debe ser resuelto pacíficamente, y la humanidad no es menos preciosa que la Tierra en sí misma. Cada uno de los Dragones de Cielo tiene un fondo único, por lo general la implicación de sectas japonesas religiosas u ocultas, pero todos los Dragones de Cielo se unen en su deseo de proteger a otros.

Cada Dragón del Cielo expone la capacidad de crear un kekkai, una barrera psíquica o espiritual, para impedir que la gente inocente salga dañada cuando la batalla con los Dragones de Tierra comienza. Se dice que cuando un Dragón del Cielo pierde a la persona o la gente que ellos desean proteger, o pierde la voluntad para proteger a otros, el Dragón del Cielo simultáneamente pierde su capacidad de crear un kekkai y ya no puede ser considerado como un Dragón del Cielo.

El kekkai puede ser destruido si el mensajero hiere de gravedad o mata al creador del sello, así mismo cualquier daño que sufra el interior del kekkai se verá reflejado en el mundo real si el portador muere.

Dragones de la Tierra 

Los  o Los Siete Mensajeros o Ángeles son un grupo de siete individuos que están destinados a enfrentarse a los Dragones del Cielo en una batalla apocalíptica que se llevará a cabo en el día prometido para determinar el destino de la Tierra y la humanidad. Los Dragones de la Tierra ideológicamente representan la creencia que la gente está sobre un camino irreversible y que en última instancia el hombre conducirá al planeta a su destrucción a no ser que ellos sean exterminados. A diferencia de los Dragones del Cielo, los Dragones de la Tierra parecen no tener racionalidad común para realizar sus papeles como los destructores de la humanidad. Muchos de los Dragones de Tierra son casos de personalidad retorcida, antisociales, narcisistas o con comportamiento crítico. Ellos comprenden que la humanidad destruye la Tierra y que quitando a la humanidad, la Tierra será salvada. Pero aunque eso implique que ellos mismos serán destruidos parece no importarles ya que son totalmente indiferentes a este asunto. Al contrario de los Dragones del Cielo, los Dragones de la Tierra carecen de la capacidad de crear kekkai debido a que estos no quieren una obligación sincera con otra persona o que no desean proteger a alguien querido, pero si llegara a ocurrir lo contrario estos serían asesinados por sus propios compañeros.

Personajes secundarios 
Hinoto: Es la vidente de los Dragones del Cielo y la encargada de guiarlos. Vive bajo el edificio del Parlamento y toda su vida ha profetizado para los políticos. También puede introducirse en los sueños de las personas.
Kanoe: Es la hermana menor de Hinoto y aunque no es vidente como ella, tiene la habilidad de moverse a través de los sueños. Trabaja como secretaria del gobernador.
Daisuke Saiki: No es un Dragón del Cielo, pero sin embargo es leal a la princesa Hinoto, a quien protegería con su vida. Es el sobrino de Seiichiro Aoki, y al igual que su tío es un controlador del viento.
Hokuto Sumeragi: Aunque murió en Tokyo Babylon a manos del asesino Sakurazukamori, sigue presente en los recuerdos de Kakyou. Ella es la principal razón del deseo de Kakyou por morir.
Tohru Shirou: Es la madre de Kamui, que se sacrificó por él como kagenie para que él no tuviera que sufrir ese destino. Al morir Saya, ella y Kamui se van de Tokio, y cuando llega el momento que Kamui regrese, ella quema su casa (con ella dentro) y le ordena volver.
Kotori Monou: Hermana de Fuuma, su poder es entrar en los sueños de las personas, como Kakyô, pero lamentablemente descubre su poder antes de morir a manos de Fuuma al convertirse en Dragón de la Tierra.
Kyôgo Monou: Es el padre de Fuuma y Kotori (y también se le adjudica la paternidad de Seishiro Sakurazuka), y es quien guarda una de las dos espadas sagradas en el templo Togakushi. Es malherido por Nataku cuando este roba la espada. Muere poco tiempo después de esto.
Saya Monou: Es la madre de Fuuma y Kotori y también la mejor amiga de Thoru. Da a luz la primera espada sagrada. En realidad era Thoru quien tendría que haber sufrido ese destino, pero Saya se sacrificó en su lugar para que ella pudiera criar a Kamui. Nunca amó a su esposo, Kyogo Monou, solo se casó con él para introducirse al templo Togakushi y así salvar a Thoru de quien estaba enamorada.
Tokiko Magami: Esta mujer es la hermana menor de Thoru, y por consiguiente la tía de Kamui. Ella es quien le explica sobre los dos caminos que puede elegir (ser un Dragón del Cielo o un Dragón de la Tierra), y muere al dar a luz a la segunda espada sagrada.
Segawa Keiichi: Es amigo de Kamui. Se conocieron en la Academia CLAMP. Es un muchacho muy alegre y simpático, muy amigable, aunque su padre murió por causa de un terremoto hace tiempo atrás, y debido a ello se siente frustrado por no poder tener la capacidad de detenerlos. Más tarde, su madre también muere a causa de un terremoto, pero aun así conservó su singular personalidad.
Sohi y Hien: Estas dos gemelas son hijas de los primeros guardaespaldas de Hinoto, por lo tanto ellas lo son ahora, representan el ying y el yang, el agua y el fuego y siempre se preocupan por Hinoto, tanto que morirían por ella, a quien llaman "princesa".

Contenido de la obra

Manga 
La recopilación de X comenzó en Kadokawa Shoten's Asuka en mayo de 1992. La publicación de la serie resultó problemática debido a su contenido. A medida que la serie retrata los terremotos como un signo del final de los tiempos, el motivo se convirtió en un punto de contención después de un gran terremoto de Hanshin de 1995. A raíz de las cartas de los lectores interesados, el manga fue retirado temporalmente de la revista de Kadokawa. Tras el asesinato de un menor de once años de edad, Hase, en junio de 1997, la atención se fijó sobre X, ya que contenía horribles imágenes, por lo que se retiró una vez más. 
La recopilación se detuvo en marzo de 2003. [9] Los editores de Asuka se refieren a las historias cada vez más violentas y, en lugar de censurar la historia, las artistas CLAMP optaron por una pausa. El columnista John Oppliger de Anime Nation, sin embargo, cree que los miembros de CLAMP no tienen un final claro en mente y, a pesar de las obligaciones contractuales, la disputa rumoreada no debe impedir la publicación de los capítulos restantes.
 
La serie se divide en siete tramas: , , , , ,  y  a partir del volumen diecisiete. A partir del quinto volumen se incluyen historias cortas en las que se detallan los distintos orígenes de los Dragones del Cielo y la Tierra. 

El 26 de septiembre de 2006, Kadokawa Shoten publicó Clamp Newtype Platinum, una edición especial de sujeción de la revista Newtype. La edición incluye «X 18,5», una re-impresión de cinco capítulos anteriormente no publicados. La serie se espera que llegue a veinte volúmenes una vez finalizada.

Anime
El anime se comenzó a emitir el 3 de octubre de 2001 y finalizó el 27 de marzo de 2002, con un total de 24 episodios. El tema de apertura es EX Dream interpretado por Myuji y el tema de cierre es Secret Sorrow interpretado por Kohei Koizumi.

Lista de episodios

Banda sonora 
The X  fue realizado de junio de 1996 a diciembre del mismo año por Victor Entertainment. Los siete audio dramas, escritos por Nanase Ohkawa, se enfocan en los pensamientos y las motivaciones de cada uno de los Dragones del Cielo y de la Tierra. Los Character Files fueron realizados por los mismos seiyus del anime. El 21 de noviembre de 1993, SME Records realiza , un pequeño corto basado en el manga de CLAMP, desarrollado por la banda japonesa de power metal X Japan. X² cuenta con una presentación de un Medley de la banda, en las que se incluyen canciones como Silent Jealousy, Kurenai y Endless Rain y el diseño en el vídeo de Shigeyuki Hayashi.

Película 
La película X/1999 fue presentada en los cines japoneses en 1996 con el título de X: La Guerra del Destino y dirigido por Rintarô. Como el manga estaba incompleto decidieron que el concepto de la película sería simplificado. Muchos elementos del argumento y los personajes fueron cambiados y decidieron que la historia se enfocaría en la batalla final entre Kamui y Fuuma. Como consecuencia de esta simplificación, la mayor parte de los personajes reciben poco o ningún desarrollo en la pantalla. En general, la película es considerada más para sus escenas de lucha sumamente artísticas que su representación del argumento.
Un cambio notable de los personajes es que el visionario Kakyo Kuzuki es reemplazado, porque las capacidades de su carácter eran demasiado estáticas para la duración de la película que esta llena de acción, y también porque en el momento de la película su carácter aún tiene que tener una situación apropiada. En fin era demasiado pasivo y fue sustituido por Asagi Shogo, un amo de agua (la capacidad de Kigai Yûto de controlar el agua no había sido revelado en el manga aún, así no hay ningún conflicto de capacidades en la película entre los personajes).

En la película, todos los Dragones de Cielo y Tierra mueren antes de la lucha final. En el punto culminante Kamui mata a Fuuma rompiendo su espada y decapitándolo en el proceso. Después se ve a Kamui devastado porque ha perdido todo lo que alguna vez le importa. Todo finaliza con los simbólicos pétalos de sakura (flor de cerezo) que fluyen en el fondo.

La banda sonora para la película 1996 fue compuesta por Shimizu Yasuaki. El tema final para la película, Forever Love, fue escrito y realizado por X Japan. La película de X/1999 fue bien recibida en los cines de Estados Unidos. y la realización del DVD en 2001 distribuida entre la comunidad manga.

Videojuego 
Existe un videojuego desarrollado por Bandai llamado X: The Selection of the Destiny para la consola PlayStation.
A la vez se encuentra un juego con jugabilidad de estilo cartas para Wonderswan, llamado "X/1999 Card of Fate".

Enlaces externos 
X Manga en Anime News Network
X TV en Anime News Network
X Movie en Anime News Network
Página oficial de CLAMP

 
Manga de 1992
Anime de 1996
Anime de 2001
CLAMP
Madhouse
Manga publicado en Gekkan Asuka
Series de anime de Bandai Visual